Le qualificazioni del singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Jan-Lennard Struff (ultimo turno)
  Denis Istomin (ultimo turno, Lucky loser)
  Mikhail Youzhny (primo turno, ritirato)
  Pierre-Hugues Herbert (qualificato)

  Sergiy Stakhovsky (primo turno)
  Aljaž Bedene (qualificato)
  Andrej Rublëv (primo turno)
  Tobias Kamke (primo turno)

Qualificati 

  Marius Copil
  Aljaž Bedene

  Evgeny Donskoy
  Pierre-Hugues Herbert

Lucky loser 

  Denis Istomin

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2017